Sabana de Piedra peut désigner :

Toponymes

Sabana de Piedra : l'une des six divisions territoriales et l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité de Caripe dans l'État de Monagas ;
 Sabana de Piedra : capitale de la paroisse civile de Sabana de Piedra de la municipalité de Caripe dans l'État de Monagas.

Homonymie de toponyme